Chapel Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Chapel Island, Newfoundland och Labrador (Fortune Bay), ö, 
 Chapel Island, Newfoundland (Notre Dame Bay), ö, 
 Chapel Island, Nova Scotia, ö,